Il singolare del torneo di tennis Sparkassen Cup 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Anke Huber che ha battuto in finale Magdalena Maleeva per walkover.

Teste di serie 

 Jana Novotná (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (finale)
 Lindsay Davenport (secondo turno)
 Anke Huber (campionessa)

 Brenda Schultz-McCarth (secondo turno)
 Helena Suková (secondo turno)
 Marianne Werdel-Witmeyer (semifinali)
 Sabine Appelmans (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 1995